Aquilon (par les Romains) Borée (pour les Grecs) est un dieu des vents, dont le nom est donné à plusieurs moyens de transport et à des œuvres de fiction. Il est le dieu des vents du Nord.

Mythologie 
 Aquilon, dieu des vents septentrionaux (vents du Nord), froids et violents dans la mythologie romaine.

Navires, avions, trains 
Aquilon est aussi un nom donné à plusieurs moyens de transport :
 l’, frégate française, lancée en 1733 ;
 l’, vaisseau de 74 canons français, lancé en 1789 et capturé à la bataille d'Aboukir ;
 le , vaisseau de 74 canons lancé en 1793 est renommé Aquilon avant d'être détruit lors de la bataille de l'île d'Aix en 1809 ;
 l’Aquilon, le troisième avion de Clément Ader ;
 l’Aquilon, avion de chasse français construit par la société SNCASE, version sous licence du De Havilland Venom anglais ;
 l'Aquilon, train rapide de  entre Paris, Dijon et Lyon-Perrache, créé en 1959 et prolongé à Saint-Étienne-Chateaucreux en 1962.

Nucléaire 
 Aquilon était une pile atomique à l'eau lourde qui divergea en 1956 au centre CEA de Saclay

Œuvres de fiction 
 Aquilon, série de bande dessinée.
 L’Aquilon, récit de science-fiction de Carl Rocheleau.

Jeux vidéo 
 Aquilon est le nom d'une commande d'attaque récurrente dans la saga Kingdom Hearts.
 Aquilon Entertainment SAS est un studio de jeux vidéo français.
 Aquilon est un cimeterre du jeu The Elder Scrolls V: Skyrim. On le trouve au bout de la proue du Katariah (un navire) lors de la quête finale de la Confrérie noire, « Gloire à Sithis ».
 Aquilon est un modèle d'avions dans le jeu Fortnite d’Epic Games.